Восстание в Сирии:

 Национально-освободительное восстание в Сирии (1925—1927) — восстание в Сирии против французского господства.
 Исламское восстание в Сирии (1976—1982) — серия выступлений исламистов в Сирии против правящей партии Баас.
 Восстание в Сирии (2011—2012) — массовые волнения в Сирии, направленные против президента страны Башара Асада, постепенно переросшие в гражданскую войну.